USS Alexander Hamilton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alexander Hamilton (1871) 
 USS Alexander Hamilton (WPG-34) 
 USS Alexander Hamilton (SSBN-617)

Alexander Hamilton